Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2011 vond plaats van donderdag 17 tot en met woensdag 23 november 2011 in Zoutelande. Nina Hoekman en Agita Marterere behaalden allebei 13 punten. Nina Hoekman werd voor de achtste keer Nederlands kampioen omdat Agita Marterere geen sneldambarrage wilde spelen.

Plaatsing
De hoogst geëindigde vier speelsters van het NK 2010 waren automatisch geplaatst. Uit de twee groepen van de halve finale 2011 hebben zich per groep de nummers 1, 2 en 3 geplaatst. Karlijn Overes (2e plaats 2010) en Denise van Dam (1e plaats halve finale groep B) trokken zich echter terug. Heike Verheul (in 2010 wegens studie afwezig) en Laura Timmerman kregen een plaats toegewezen.

Resultaten

Externe links
 Officiële website (gearchiveerd)
 Halve finale groep A
 Halve finale groep B

Dammen in 2011
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Veere